Книттельфельд () — имя собственное немецкого происхождения; распространено в виде топонимов.
 Книттельфельд — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Книттельфельд — кадастровая община в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Книттельфельд — бывший политический округ (1946-2011) в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Книттельфельд — бывший судебный округ (1849-2013) в Австрии, в федеральной земле Штирия.

См. также 
 Санкт-Лоренцен-бай-Книттельфельд — политическая община (до 01.01.2015 года) и населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Марайн-бай-Книттельфельд — политическая община (до 01.01.2015 года) и населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Маргаретен-бай-Книттельфельд — политическая община и населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Файстриц-бай-Книттельфельд — политическая община (до 01.01.2015 года) и населённый пункт в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Шпильберг-бай-Книттельфельд — ярмарочная община (1985—2008) в Австрии (с 2009 года — город Шпильберг), в федеральной земле Штирия.